Moritzen steht für:
 Moritzen (Telfs), Ortsteil von Telfs, Tirol
 Moritzen (Sand in Taufers), Ortsteil von Sand in Taufers, Südtirol

Moritzen ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Moritzen (* 1958), deutscher Bildhauer und Zeichner
 Henning Moritzen (1928–2012), dänischer Schauspieler
 Johannes Moritzen (1889–1980), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Pfarrer
 Marianne Moritzen (* 1959), dänische Schauspielerin
 Michael Moritzen (* 1954), dänischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Niels-Peter Moritzen (1928–2017), deutscher Theologe